Ку́бинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Кубенское (Кубинское) сельское поселение — в Харовском районе Вологодской области.
 Кубинское сельское поселение — в Абазинском районе Карачаево-Черкесии

См. также 
 сельсовет Кубинский — сельское поселение в Лакском районе Дагестана.